Rupejki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Rupejki – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim